Albumy numer jeden w roku 2021 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2021 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2021 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2021 (Węgry)

Zobacz też